Medhavi ist der Familienname von:

 Ramabai Dongre Medhavi (1858–1922), indische Christin, soziale Reformerin und Aktivistin

Medhavi ist des Weiteren der Name von:

 Medhavi (Venuskrater), Venuskrater